Giuliana Romano (São Paulo,  é uma estilista brasileira, proprietária da marca Giuliana Romanno. 
Formada em economia pela FAAP, decidiu cursar a faculdade de moda também pela FAAP, onde em seguida criou sua própria marca. A estilista também foi Diretora de Estilo da Le Lis Blanc, marca pertencente ao Grupo Restoque

A marca 
A marca Giuliana Romanno foi criada em 2006, com a abertura de uma loja/atelier no bairro do Itaim em São Paulo. Entre suas características estão as peças estruturadas, além das linhas de acessórios, com cintos, bolsas e sapatos.

Em 2007 foram introduzidas as linhas de lingerie. Neste mesmo ano, também a moda praia começou a fazer parte de suas criações, com a linha Giuliana Romanno Mare, que compreende biquinis, maiôs e looks completos para se usar nas praias.

Em outubro de 2010, desenvolveu os figurinos femininos para o teatro da Peça  "Hell", baseada no livro Hell - Paris 75016 de Lolita Pille, estrelada por Barbara Paz e Ricardo Tozzi e dirigida por Hector Babenco.

A loja 

Em março de 2018 a marca Giuliana Romanno encerrou suas atividades, fechando a loja, localizada nos Jardins em Sao Paulo.

Ligações externas
Facebook oficial
Site Chic Glória Kalil. 
Site Glamurama - Joyce Pascowitch.
Revista IstoÉ. 
Linha Retrô de Refrigeradores
Portal IG 
Revista Vogue
Revista Caras
Revista Época

Estilistas do estado de São Paulo
Empresários do estado de São Paulo
Alunos da Fundação Armando Álvares Penteado
Naturais da cidade de São Paulo
Economistas de São Paulo